Self-made man, nella cultura americana indica il mito dell'uomo che come i padri pellegrini partendo dal basso raggiunge da solo per meriti propri il successo, la ricchezza e la celebrità.
A Self-Made Man – film del 1922 diretto da Rowland V. Lee
A Self-Made Man – documentario del 2999 diretto da Lori Petchers